Нови-Пазар — община:
 Нови-Пазар — община в Болгарии, в Шуменской области.
 Нови-Пазар — община в Сербии, в Рашском округе.